Ápice puede referirse a:
 Ápice vegetal, el extremo superior o punta en botánica o zoología
 Ápice (geometría), el vértice "más alto" de la figura a la que pertenece para una orientación dada
 Apice, municipio situado en el territorio de la Provincia de Benevento, en la Campania, (Italia)